Атчісон (округ, Канзас)
 Атчісон (округ, Міссурі)